Алексéй Ю́рьевич Алéксенко (род. 18 августа 1960) — российский научный журналист, шеф-редактор журнала «Сноб» (2012—2017) и главный редактор журнала «Вокруг света» (с 2020 года).

Биография 
Учился физике в МИФИ, позднее генетике в аспирантуре, кандидат биологических наук, молекулярный генетик.

С 1998 года публикуется в периодических изданиях.

Работал в Men’s Health, GQ (шеф-редактор), Forbes (редактор отдела мнений).

В 2006—2008 годах являлся главным редактором журнала Departures, издаваемого издательским домом Hachette Filipacchi Shkulev.

Работал в журнале «Сноб» в качестве научного редактора, шеф-редактора (с марта 2012 года по декабрь 2017 года) и временно исполяющего обязанности главного редактора.

В декабре 2020 года стал главных редактором журнала «Вокруг света».

Является редактором сборника «Почему наш мир таков, каков он есть?» (АСТ, 2015) и книги Петра Авена «Время Березовского» (Corpus, 2017).

Награды 
В 2019 году занял второе место на конкурсе Rusnano Russian Sci&Tech Writer of the Year со статьёй «Генетическая западня: как поймать законопослушного белого маньяка».

Примечания 

Журналисты России
Главные редакторы России